L’Amour fou fait partie des expressions ou formules, appelées « multiples » par la Sacem et qui peuvent donc être librement utilisées.

Littérature 
 L'Amour fou, récit d'André Breton, publié en 1937 ;
 L'Amour fou, roman de Françoise Hardy, publié en 2012 ;

Cinéma et télévision 
 L'Amour fou, film français réalisé par Jacques Rivette en 1969 ;
 L'Amour fou (Reifezeugnis), téléfilm allemand de la série Tatort réalisé par Wolfgang Petersen en 1977 ;
 Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l'amour fou, documentaire français réalisé par Pierre Thoretton en 2010 ;

Théâtre 
  L'Amour fou ou La Première surprise, comédie en quatre actes d’André Roussin, créée en 1955 ;

Musique 
 L'Amour fou, chanson enregistrée par le poète et chanteur Léo Ferré dans l’album Amour Anarchie, sorti en 1970 ;
 L'Amour fou, chanson enregistrée par le chanteur Frédéric François pour l’album Je n’t’oublie pas, sorti en 1997 ;
 L'Amour fou, chanson enregistrée par la chanteuse Jenifer pour l’album Appelle-moi Jen, sorti en 2010. Remix sorti en 2011 ;
 L'Amour fou, chanson enregistrée par le chanteur Cali pour l’album La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, sorti en 2010 ;
 L'Amour fou, titre du  de la chanteuse Françoise Hardy, sorti en novembre 2012 (l'intitulé est emprunté à celui de la première chanson du disque).